Avebe bezeichnet:
 AVEBE, niederländischer Lebensmittelkonzern

Avebe ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrille Avebe (* 1977), gabunischer Fußballspieler